Skisskär är en ö i Åland (Finland). De ligger i Skärgårdshavet och i kommunen Föglö i landskapet Åland, i den sydvästra delen av landet. Öarna ligger omkring 41 kilometer öster om Mariehamn och omkring 240 kilometer väster om Helsingfors.
Arean för den av öarna koordinaterna pekar på är  hektar och dess största längd är 310 meter i sydöst-nordvästlig riktning. Ön höjer sig omkring 10 meter över havsytan.

I övrigt finns följande på Skisskär:

 Vrakkläpparna (klippor)

Kommentarer

Källor 

Öar i Föglö
Åländska öar i Skärgårdshavet